Sundströmstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sundströmstjärnen, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (1,86 ha)
Sundströmstjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn